Госуда́рственная академи́ческая капе́лла Санкт-Петербу́рга — российская концертная организация города Санкт-Петербурга, включающая в себя старейший в России профессиональный хоровой коллектив (учреждён в Москве в 1476 году указом царя Ивана III как Хор государевых певчих дьяков), симфонический оркестр и собственный концертный зал. До 1955 года в состав Капеллы также входило хоровое училище.

История 
В 1476 году указом Ивана III образован Хор государевых певчих дьяков в Москве.

В 1479 году к Хору государевых певчих дьяков добавлены малолетние певчие.

12 августа 1479 года Хор государевых певчих дьяков участвует в освящении первого каменного храма Московского кремля — Успенского собора.

В 1564 году Хор государевых певчих дьяков участвует в закладке Никитского собора Никитского монастыря.

2 мая 1703 года певчие участвуют в молебне по случаю взятия шведского города Ниеншанц. 16 мая 1703 года Хор государевых певчих дьяков участвует в торжественном богослужении, посвящённом закладке Санкт-Петербурга.

В 1713 году государевы певчие дьяки по указу Петра I были введены в организованный им Придворный хор.

В 1796 году директором Придворной певческой капеллы стал композитор Д. Бортнянский.

В 1810 году Капелла располагается в комплексе зданий на набережной реки Мойки, дом 20, перестроенных в 1886—1889 годах по проекту Л. Н. Бенуа. Концертный зал Капеллы считается одним из лучших в Европе по своей акустике.

В 1816 году директор Капеллы получает право осуществлять цензуру на издание и исполнение русской духовной музыки.

В 1856 году при Капелле открыты регентские, а в 1858 году — инструментальные классы, на основе которых в 1944 году создано Хоровое училище. В числе педагогов Капеллы до начала XX века: М. И. Глинка, Г. Я. Ломакин, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов, Н. А. Соколов.

В 1920 году в хор Капеллы, изначально состоявший из мужчин и мальчиков, введены женские голоса, а в Хоровое училище в течение нескольких лет принимали девочек.

В 1944 году часть эвакуированных воспитанников Капеллы переехала в Москву, где на их основе создано Московское хоровое училище (ныне — Академия хорового искусства имени В. С. Попова).

В 1954 году Капелле и Хоровому училищу при ней присвоено имя русского композитора Михаила Ивановича Глинки. С 1955 года Хоровое училище имени М. И. Глинки и его хор мальчиков являются самостоятельной организацией (с 1986 года располагаются по улице Мастерской, дом 4).

В 1991 году при Капелле создан симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр — Александр Чернушенко).

Названия 
 Хор государевых певчих дьяков (с 1479 года)
 Придворный хор (с 1701 года)
 Императорская придворная певческая капелла (с 15 октября 1763 года)
 Петроградская народная хоровая академия (с 31 июля 1918 года)
 Петроградская государственная капелла (с 1 июля 1922 года)
 Петроградская государственная академическая капелла (с 19 октября 1922 года)
 Ленинградская государственная академическая капелла (с 26 января 1924 года)
 Ленинградская государственная академическая капелла имени М. И. Глинки (с 27 мая 1954 года)
 Певческая капелла Санкт-Петербурга (с 6 июня 1991 года, наименование применяется отдельно к хору Капеллы)
 Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга (с 12 февраля 1992 года)

Управляющие Капеллой до революции 
 Полторацкий, Марк Фёдорович (1763 — 24 апреля 1795)
 Бортнянский, Дмитрий Степанович (11 ноября 1796 — 27 сентября 1825)
 Дубянский, Дмитрий Михайлович (15 октября 1825 — 12 декабря 1825)
 Львов, Фёдор Петрович (20 марта 1826—1836)
 Львов, Алексей Фёдорович (1837—1861)
 Бахметев, Николай Иванович (1861—1883)
 Шереметев, Сергей Дмитриевич (1883—1894) — начальник Капеллы
 Балакирев, Милий Алексеевич (1883—1894)
 Бражников, Константин Павлович (21 декабря 1894 — 1 апреля 1895)
 Аренский, Антон Степанович (30 марта 1895 — 6 мая 1901)
 Шереметев, Александр Дмитриевич (1901—1917) — начальник Капеллы
 Смоленский, Степан Васильевич (1901—1903)
 Кленовский, Николай Семёнович (1903–1906)
 Соловьёв, Николай Феопемптович (1906—1912)
 Гроздов, Христофор Николаевич (16 марта 1912–1919)

Художественные руководители Капеллы в XX веке 
 Смирнов, Степан Александрович (1878—1903)
 Богданов, Палладий Андреевич (1903—1913)
 Климов, Михаил Георгиевич (1913—1935)
 Кудрявцева, Елизавета Петровна (исп. обяз.: 1935—1936, 1941—1943, 1953—1955)
 Данилин, Николай Михайлович (1936—1937)
 Свешников, Александр Васильевич (1937—1941)
 Миклашевский, Игорь Сергеевич (1 ноября 1941 — 10 марта 1942 у части хора, остававшейся в блокадном Ленинграде)
 Дмитревский, Георгий Александрович (1 августа 1943—1953)
 Анисимов, Александр Иванович (1955—1965)
 Минин, Владимир Николаевич (1965—1967)
 Козлов, Фёдор Михайлович (1967—1972)
 Михайлов, Авенир Васильевич (1972—1974)
 Чернушенко, Владислав Александрович (с 1974 по наст. вр.)

Администрация в XX — XXI веках 
 Климов, Михаил Георгиевич (1919 — 17 июня 1931)
 Самойлов, Евгений Васильевич (17 июня 1931 — 27 июля 1933)
 Головачёв, Роман Иванович (27 июля 1933 — 28 июля 1934)
 Чернобильский, Абрам Яковлевич (28 июля 1934 — 7 мая 1937)
 Кинн, Фридрих Петрович (25 апреля — 20 сентября 1937)
 Свешников, Александр Васильевич (13 октября 1937 — 26 октября 1940)
 Басов, В. И. (26 октября 1940 — 12 мая1941, и. о.)
 Лешков, А. А. (12 мая — 22 июня 1941)
 Агафонов, Виктор Алексеевич (22 июня 1941–...)
 Крупнов, Сергей Дмитриевич (...1941...)
 Лебедев, Дмитрий Николаевич (1941–1943, 1950–1955)
 Хруцкий, Викентий Викентьевич (1943–1946)
 Боровецкий, Владимир Владимирович (1946–1950)
 Анисимов, Александр Иванович (1955—1965)
 Эткинд, Исаак Григорьевич (1965–1967)
 Выходцева, Евгения Дмитриевна (1967—1972)
 Яковлев, Кирилл Иванович (1972—1976)
 Лавров, Виталий Константинович (1976—1983, 1988—2001)
 Ларионов, Вячеслав Львович (1983—1988)
 Колчин, Евгений Евгеньевич (2001—2006)
 Хомова, Ольга Сергеевна (с 2006 по настоящее время)

Здание 

Капелла с 1810 занимает комплекс зданий, выходящий одной своей стороной на набережную реки Мойки (д. 20), а другой на Большую Конюшенную улицу (д. 11). Современный вид зданию придал архитектор Леонтий Бенуа в результате капитальной перестройки 1886—1889 годов. В середине XVIII века здесь находились здания Комедиантского дома «Анбар для комедий» (1723 г., арх. Н. Ф. Гербель) и деревянный загородный дом гоф-хирурга Х. М. Паульсена. В 1773 году этот дом был продан архитектору Ю. М. Фельтену, который вскоре вместо него построил каменный особняк, где сам и поселился. Леонтий Бенуа при перестройке частично использовал здание Фельтена.

Благодаря соседству с Певческой капеллой получил своё название Певческий мост.

Фриз концертного зала Капеллы украшают имена семи деятелей, послуживших русскому церковному пению или напрямую Капелле: Разумовский, Ломакин, Львов, Бортнянский, Глинка, Турчанинов, Потулов.

В сентябре 1941 года во время фашистской бомбардировки одна из неразорвавшихся бомб расколола Царский павильон Капеллы, после чего он был снесён. В 2000 году по проекту архитектора В. Н. Вороновой Царский павильон построен заново.

Архитекторы, участвовавшие в перестройках здания 
 Фельтен, Юрий Матвеевич (1777)
 Руска, Луиджи Иванович (1810)
 Шарлемань, Людвиг Иванович (1830, 1836—1837)
 Виллерс, Пётр Лукич (1830, 1834)
 Кольман, А. К. (1851—1852, 1857)
 Кузьмин, Роман Иванович (1857)
 Бенуа, Леонтий Николаевич (1886—1889, 1910)
 Гейслер, Михаил Фёдорович (1900)
 Гуслистый, Борис Фёдорович (…1910…)
 Пронин, Арсений Семёнович (1915—1917…)
 Воронова, Валентина Николаевна (2000)

Примечания

Литература 
 Ершов А. И. «Старейший русский хор». — Л.: Издательство «Советский композитор», 1978 год.
 Музалевский В. И. «Старейший русский хор. К 225-летию Ленинградской государственной академической капеллы (1713—1938)» / Труды кафедры всеобщей истории музыки профессора А. В. Оссовского. — Л.—М.: Издательство «Искусство», 1938 год.
 Садовый Н. А. «Капелла». Л.: Издательство «Лениздат», 1972 год.
 Авторы-составители: А. Н. Кручинина, В. А. Чернушенко. «Санкт-Петербургская певческая капелла — музыкальный лик России». — СПб.: Издательство «Лики России», 2004 год.
 Ткачёв Д. В., Гусин И. Л. «Государственная академическая капелла имени М. И. Глинки». — Л., 1957 год.
 Трубинов П. Ю. Певческая капелла: наследие Л. Н. Бенуа // Леонтий Бенуа и его время / Ред.-сост. В.А.Фролов. СПб, 2008.— С.196–215.

Ссылки 
 Официальный сайт Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга // capella-spb.ru
 Сайт выпускников Капеллы — «Капелланин» // kapellanin.ru

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга
Памятники архитектуры Санкт-Петербурга
Музыкальные коллективы по алфавиту
Появились в 1703 году
Мойка
Постройки Леонтия Бенуа
Здания и сооружения Центрального района
Организации, награждённые орденом Трудового Красного Знамени